Les Codonorchideae sont une tribu de plantes de la famille des Orchidaceae (Orchidées) et de la sous-famille des Orchidoideae. Elle ne compte qu'un seul genre, Codonorchis Lindl., 1840, avec deux espèces trouvées en Amérique du Sud.

Systématique 
La tribu des Codonorchideae a été créée en 2000 par le botaniste britannique  (1946-).

Description

Publication originale 
 P.J. Cribb & P. J. Kores, 2000, « The systematic position of Codonorchis (Orchidaceae: Orchidoideae) », Lindleyana, , , .

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

 
Tribu d'Orchidaceae (nom scientifique)
Orchidée d'Amérique du Sud
Taxon de plantes monotypique